The Space Between (álbum), de Chiara Civello
"The Space Between" (canção), de Dave Matthews Band
The Space Between (filme de 2011), com Melissa Leo e AnnaShophia Robb
The Space Between (filme de 2016), produção australiana falada em italiano

Desambiguação